Damernas 5000 meter vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den sjunde och tionde augusti på Londons Olympiastadion. Tävlingen började med en försöksomgång där alla tävlande deltog för att kvalificera sig till finalen. Tirunesh Dibaba från Etiopien var regerande mästare efter att hon i Peking 2008 hade vunnit finalen. Meseret Defar från Etiopien vann tävlingen och därmed även guldet. Kenyanskan Vivian Cheruiyot och etiopiskan Tirunesh Dibaba vann silver respektive brons.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 14.11,15| width="200px" |  Oslo, Norge
| width="100px" | 6 juni 2008
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 14.40,79
|  Sydney, Australien
| 27 juli 1980
| 
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
| 
| 14.35,62'|  Rom, Italien
| 31 maj 2012
| 
|}

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
7 augusti
10:55 – Försök
10 augusti
20:05 – Final

Resultat

Försöksomgång
Den inledande försöksomgången ägde rum den 7 augusti. De fem snabbaste deltagarna i varje heat (Q) samt de fem snabbaste av de som slutade på sjätte plats eller sämre (q) kvalificerade sig till final.

Heat 1

Heat 2

Final
Finalen ägde rum 10 augusti.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012